Орудж Ибрагим оглы Залов  (; ) — азербайджанский государственный деятель, генерал-лейтенант полиции, заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики.

Биография 
Орудж Залов родился в 1952 году в городе Нахичевань Азербайджанской ССР. В 1978 году окончил исторический факультет Нахичеванского государственного педагогического университета. В 1990 году окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР.

Карьера 
С 1979 года работает в органах внутренних дел. В 1994 году был назначен на пост начальника Бабекского РУП Нахичевани. В 1995 году назначен начальником штаба МВД Азербайджана.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 1998 года № 757 Орудж Залов назначен заместителем министра внутренних дел Азербайджанской Республики.

Награды 
26 декабря 1995 года Указом Президента Азербайджанской Республики Орудж Залов награждён орденом «Азербайджанское знамя» за достигнутые успехи в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 54 Орудж Залову присвоено звание генерал-майор. 

17 января 2002 года указом № 647 ему присвоено звание генерал-лейтенант полиции.

В декабре 2022 года Указом Президента Азербайджанской Республики Орудж Залов награждён орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Примечания

Ссылки 
 Орудж Залов. Сайт МВД Азербайджанской Республики

Государственные деятели Азербайджана